Wahlkreis 87 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 87
 Landtagswahlkreis 87